Бе́тті () — англомовне жіноче особове ім'я, зменшувальна форма імен Bethany та Elizabeth. У Латинській Америці це також поширена зменшувальна форма для імені Beatriz, іспанської та португальської форми латинського імені Beatrix та англійського імені Беатриса (Beatrice).

Відомі носії імені

А 
 Бетті Альвер (, псевдонім — Елізабет Лепік; 1906—1989) — естонська письменниця-романістка, поетеса.

Б 
 Бетті  Баллантайн (; 1919—2019) — американська видавниця, редакторка наукової фантастики та письменниця.
 Бетті Балфур (; 1903—1977) — британська акторка, популярна в епоху німого кіно.
 Бетті Бронсон (; 1906—1971) — американська кіно- і телеакторка епохи німого кіно, а також теле- та кіноакторка.

В 
 Бетті Вайт (; 1922—2021) — американська акторка, комедіантка та телеведуча.
 Бетті Вілсон (, уроджена — Резерфорд, ; 1890—2006) — американська довгожителька.
 Бетті Вільямс (; 1943—2020) — північно-ірландська активістка, лауреатка Нобелівської премії миру (1976).

Г 
 Бетті Габріель (;  1981) — американська акторка.
 Бетті Гайдлер (;  1983) — німецька легкоатлетка, метальниця молота, олімпійська медалістка (2012).
 Бетті Гаттон (; 1921—2007) — американська співачка і ведуча.
 Бетті Грейбл (; 1916—1973) — американська акторка, танцівниця і співачка.
 Бетті Голбертон (; 1917—2001) — одна з перших шести програмісток ENIAC (першого універсального електронного цифрового комп'ютера).
 Бетті Грей (; 1885—1919) — американська акторка епохи німого кіно.

Ґ 
 Бетті Ґард (; 1905—1989) — американська акторка.
 Бетті Ґілпін (;  1986) — американська акторка.

Е 
 Бетті Еверетт (; 1939—2001) — американська ритм-енд-блюзова співачка.
 Бетті Енн Грабб Стюарт (;  1950) — колишня американська тенісистка.

К 
 Бетті Картер (, уроджена — Лі́ллі Мей Джонс, ; 1929—1998) — американська джазова співачка.
 Бетті Катберт (; 1938—2017) — австралійська легкоатлетка, чотириразова олімпійська чемпіонка (1956, 1964).
 Бетті Компсон (; 1897—1974) — американська акторка.

Н 
 Бетті Натголл (; 1911—1983) — колишня британська тенісистка.

О 
 Бетті Окіно (;  1975) — американська гімнастка, олімпійська медалістка (1992).

П 
 Бетті Парсонс (; 1900—1982) — американська художниця, скульпторка, галеристка, арт-дилер і колекціонера.
 Бетті Пейдж (; 1923—2008) — американська фотомодель, що знімалася у 1950—1957-х.

Р 
 Бетті Рен Райт (; 1927—2013) — американська дитяча письменниця в жанрі фантастики, пригод і містики.
 Бетті Робінсон (, після одруження — Елізабет Шварц, ; 1911—1999) — американська легкоатлетка, спринтерка, олімпійська чемпіонка (1936) та світова рекордсменка з бігу на 100 метрів.
 Бетті Розенквест Пратт (; 1925—2016) — колишня американська тенісистка.

С 
 Бетті Стеве (;  1945) — нідерландська тенісистка, десятиразова чемпіонка турнірів Великого шолома.

Ф 
 Бетті Фаріа (;  1941) — бразильська актриса, продюсерка.
 Бетті Філд (, 1913 або 1916—1973) — американська акторка театру і кіно.
 Бетті Фрідан (; 1921—2006) — одна з лідерок другої хвилі американського фемінізму.
 Бетті Форд (; 1918—2011) — перша леді США з 9 серпня 1974 по 20 січня 1977, дружина президента США Джеральда Форда
 Бетті Франциско (; 1900—1950) — американська кіноакторка.

Ч 
 Бетті Челангат (;  2003) — кенійська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на довгі дистанції.

Вигадані персонажі 
 Бетті Брант () — персонаж коміксів про Людину-павука компанії Marvel Comics.
 Бетті Буп () — персонаж мальованої анімації .
 Бетті Купер () — одна з головних героїв франшизи Archie Comics.

Інше 
 «Атомна Бетті» () — канадсько-французький анімаційний науково-фентезійний телевізійний серіал.
 «Бетті в Нью-Йорку» () — американський телесеріал 2019 року виробництва телекомпанії Telemundo
 «Діагноз від Бетті» () — німецький медичний телесеріал.
 «Сестричка Бетті» () — американська комедія 2000 року режисера .
 «Тактовність Бетті» () — американська короткометражна кінокомедія 1910 року.

Приітки